Mössbauer est un patronyme germanique. En sciences, les références à Mössbauer honorent la mémoire du physicien allemand Rudolf Mössbauer.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (48472) Mössbauer est un astéroïde de la ceinture principale.

Physique 
 L'effet Mössbauer est une absorption/ré-émisson résonante d'un photon gamma par un noyau atomique, sans recul de celui-ci.
 La spectroscopie Mössbauer est une méthode spectroscopique basée sur l'effet Mössbauer. Elle permet d'étudier l'environnement local d'un atome dans un solide.

Patronyme 
 Rudolf Mössbauer (1929-2011) est un physicien allemand, surtout connu pour ses travaux sur les rayons gamma et les transitions nucléaires, et lauréat du prix Nobel de physique en 1961.

Voir aussi

Articles connexes 
 Mössbauerite, un minéral de la famille des rouilles vertes.